Il singolare femminile  del torneo di tennis Padova Challenge Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Anna-Lena Friedsam che ha battuto in finale Corinna Dentoni 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Ekaterina Ivanova (primo turno)
 Donna Vekić (secondo turno)
 Assente
 Giulia Gatto-Monticone (semifinali)

 Anastasia Grymalska (quarti di finale)
 Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)
 Isabella Šinikova (primo turno)
 Zuzana Zlochová (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Padova Challenge Open 2012